Рунар Мар Сігурйонссон (,  18 червня 1990) — ісландський футболіст, півзахисник клубу «Сундсвалль» та національної збірної Ісландії.
 Олівер Сігурйонссон (, нар. 3 березня 1995, Коупавогюр, Ісландія) — ісландський футболіст.
 Йоханн Сігюрйоунссон — ісландський літератор.